Die Gelpe oder auch der Gelpebach oder Gelper Bach ist ein Bach, der durch den Zusammenfluss des rechten, bei Lichtscheid entspringenden Dornbachs mit dem linken Huckenbach entsteht. Der Bach fließt durch das Gelpetal und ist im Unterlauf Grenzgewässer der Städte Wuppertal und Remscheid, bis er im Remscheider Ortsteil Clemenshammer von rechts in den Morsbach mündet. Die Gelpe ist ca. 5,8 Kilometer lang bei einem Gefälle von 2,27 %. Durchschnittlich führt sie dem Morsbach 280 Liter Wasser pro Sekunde zu.

Der Oberlauf ist als Fauna-Flora-Habitat gewidmet, während der ebenfalls naturgeschützte Mittel- und Unterlauf eine Vielzahl von Zeugnissen der frühen Industriegeschichte aufweist. Die Gewässergüte beträgt I-II.

Literatur 
 Egon Viebahn; Hämmer und Schleifkotten im Gelpetal; Born-Verlag; Wuppertal 1983; ISBN 3-87093-033-0 (Erweiterte Neuauflage 2003)
 Günther Schmidt; Hämmer- und Kottenforschung in Remscheid, Band 3: von Gerstau bis Haddenbach mit Gelpetal und Ibach; Verlag: Buchhandlung R. Schmitz; Remscheid; 2002; ISBN 3-9800077-3-1

Einzelnachweise

Weblinks 
 

2Gelpe Morsbach
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal
Fließgewässer in Remscheid